Ellin est un patronyme porté notamment par :

 Doug Ellin (né en 1968), scénariste et producteur de télévision américain ;
 Stanley Ellin (1916-1986), écrivain américain.

Homonymie de patronyme